Saint-Cassien steht für:
 Lac de Saint-Cassien, Stausee in Südfrankreich (Département Var)

Gemeinden in Frankreich, Namensgeber für alle ist Johannes Cassianus:
 Saint-Cassien (Dordogne), Département Dordogne
 Saint-Cassien (Isère), Département Isère
 Saint-Cassien (Vienne), ehemalig im Département Vienne, jetzt integriert in die Gemeinde Angliers